Ց, ց (цо, ) — тридцять третя літера вірменської абетки. 

Позначає глухий ясенний африкат /tsʰ/. 

Числове значення — 6000. 

В Юнікоді має такі коди:
  для Ց,
  для ց.

В інших типах кодування відсутня.